Nivet ist der Familienname folgender Personen:
Benjamin Nivet (* 1977), französischer Fußballspieler
François Nivet (1762–1829), französischer Offizier
Louis Ernest Nivet (1871–1948), französischer Bildhauer
Philippe Nivet (* 1967), französischer Historiker